Wikipedia w języku Inuktitut – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku Inuktitut. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku Inuktitut
 Statystyki projektu

Edycje językowe Wikipedii